Porta Sant'Angelo (Roma);
Porta di Sant'Angelo, porta di Perugia
Porta Sant'Angelo, porta di Deruta